

Patronyme
Coles est un patronyme porté notamment par :
 Abraham Coles (1813-1891), poète américain ;
 Bimbo Coles (né en 1968 ), joueur de basket-ball américain ;
 Cowper Phipps Coles (1819-1870), capitaine dans la Royal Navy britannique et inventeur ;
 Dane Coles (né en 1986), joueur de rugby à XV néo-zéandais ;
 Edward Coles (1786-1868), homme politique américain ;
 Glynis Coles (née en 1954), joueuse de tennis britannique professionnelle ;
 Laveranues Coles (né en 1977), joueur américain de football américain ;
 Maya Jane Coles (née vers 1988), artiste de musique électronique ;
 Mildred Coles (1920-1995), actrice américaine ;
 Peter Coles, professeur d'astrophysique théorique à l'Université de Cardiff ;
 Richard Coles (né en 1962), musicien et animateur de radio britannique, également prêtre anglican.

Toponyme
 Coles, ville de la province d'Ourense en Espagne.

Homonymie de patronyme